Бойден () — английская фамилия.

Известные носители 
  — американская писательница.
  (1910—1993) — британский педагог и политик, член Палаты общин (1959—1979).
  (род. 1966) — канадский писатель, лауреат премии Фонда писателей Канады за художественное произведение (2005) и Премии Гиллер (2008).
 Бойден, Дик — британский велосипедист, серебряный (1943) и бронзовый (1945) медалист Британского национального дорожного чемпионата.
  (1910—1986) — американский музыковед, заведующий кафедрой музыки Калифорнийского университета в Беркли (1955—1961), президент Американского музыковедческого общества (1954—1956, 1960—1965).
  (род. 1964) — британский радиоведущий, лауреат золотой премии Академии радио радиоперсоне года (1997).
  (1796—1873) — американский политик, член Палаты представителей (1847—1849).
 Бойден, Полли Чейз — американская поэтесса.
 Бойден, Саймон — британский дипломат, посол Великобритании в Мавритании (с 2019).
  (1788—1870) — американский изобретатель, брат Юрайи Бойдена.
 Бойден, Стивен (род. 1925) — австралийский ветеринатор, эколог, бактериолог и иммунолог, член Австралийской академии наук (с 1966) и Королевского общества искусств (с 1990).
 Бойден, Стэн — австралийский конный тренер, тренер лошади Римфайр, победителя Мельбурнского кубка (1948).
  (род. 1967) — британская велосипедистка, победительница Британского национального трекового чемпионата в гонке по очкам (1995—1999) и скрэтче (1996), Британского национального дорожного трекового чемпионата (1998), бронзовая медалистка Чемпионата Европы по трековому велоспорту в омниуме (1997).
  (1804—1879) — американский инженер-гидравлик, брат Сета Бойдена.
  (1810—1898) — американсский архитектор, автор ряда здания, включённых в Национальный реестр исторических мест США.

См. также